Slovo pas může znamenat:

 pas (anatomie) – část lidského těla
 vosí pas – nepřirozeně úzký pas, často dosahován použitím korzetu
 pas (průkaz) – písemný doklad k nějakému oprávnění
 cestovní pas – cestovní dokument, který pro konkrétního člověka vydává vláda státu, jehož je občanem
 zbrojní pas
 dobytčí pas
 pas (sport) – šikmý úder v tenise, přihrávka hráče v ledním hokeji či v jiném kolektivním sportu
 pas (architektura) – klenební pás, různě široký zděný oblouk s funkcí podpěrnou a estetickou
 pas (artistika) – jízda dvojice artistů na jednom páru koní
 pas (tanec) – taneční krok nebo tanec jedné či více osob
 pas de deux – tanec ve dvou lidech
 pas de gráce – společenský tanec
 pas de quattre – tanec ve čtyřech lidech
 pas (jednotka) – stará jednotka délky (0,7 až 1,8 metru)
 oznámení hráče při karetní hře, že se dále nezúčastní hry
 horský průsmyk – zastarale pas

Zkratka 

Výraz se též používá jako zkratka, buď ve formě PAS, nebo PaS:
 poruchy autistického spektra – neurovývojová porucha zasahující sociální život jedince a jeho imaginaci, skupina těchto poruch se označuje jako autistické spektrum, poruchy autistického spektra se někdy chápou jako synonymum k pervazivním vývojovým poruchám, někdy jako užší pojem, používá se pro ně též zkratka PAS
 postabortivní syndrom – psychická porucha projevující se u žen, jež potratily
 Pokroková architektonická skupina – skupina levicových architektů ve třicátých letech 20. století (Karel Janů, Jiří Štursa, Jiří Voženílek)
 PAS reakce – reakce sloužící k detekci polysacharidů, zkratka původem v anglickém 
 Národní demokracie (Česko) – česká nacionalistická politická strana, dřívějším názvem Právo a spravedlnost, zkráceně PaS
 Strana akce a solidarity – moldavská středopravicová liberální politická strana, zkráceně PAS

Související články 
 pás

Externí odkazy